Franjevačka mladež
Frama (Austrija) (nje. Pframa), selo Hrvata s Moravskog polja
Frama (Grčka), selo u općini Nea Skioni